2007 Голяма награда на Малайзия е 9-о за Голямата награда на Малайзия и втори кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 8 април 2007 година на пистата Сепанг в Куала Лумпур, Малайзия.

Квалификация

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници

Външни препратки 
 Detailed Malaysian Grand Prix results 
 Malaysian Grand Prix 2007 race review

Голяма награда на Малайзия